Бир-Хакейм ():
  — оазис в северной части Ливийской пустыни.
 Бир-Хакейм — станция метро в Париже.
 Бир-Хакейм — мост в Париже.

См. также 
 Битва при Бир-Хакейме — сражение в одноимённом оазисе в ходе Второй мировой войны.